Abdoul Nikiema – ex calciatore burkinabé naturalizzato francese
 Dramane Nikièma – calciatore burkinabè
 Hermann Nikièma – calciatore burkinabè